Hierba fina puede referirse a:
 el nombre común de la planta Agrostis pourretii; o
 el nombre común de la planta Agrostis tenerrima.